Flusssystem der Weser

Allgemein bekannt am Flusssystem der Weser sind die beiden Quellflüsse Werra und Fulda. Ein weiteres Merkmal ist das Gewicht ihres größten Nebenflusses, der Aller.

Einzugsgebiet 
Im Gebiet des wasserreicheren aber kürzeren Quellflusses Fulda ist deren größter Nebenfluss Eder wasserreicher und etwas länger als die Fulda oberhalb der Edermündung.

Das Einzugsgebiet der Aller ist größer als die von Werra und Fulda zusammen und größer als die Summe aus dem Gebiet eines dieser Quellflüsse und Teileinzugsgebiet der Weser vom Zusammenfluss in Hann. Münden bis zur Allermündung. Das Allergebiet enthält mit der Leine den nach Weser und Werra namentlich längsten Fluss des Wesersystems und von der Quelle der Oker bis zur Allermündung den längsten Fließweg bis zur Weser. Einzugsgebiet und Abfluss der Leine sind größer als die der Werra.

Die größten Teil-Einzugsgebiete:

– nach Größe geordnet, aber die meisten Flächen kommen in mehreren Beträgen vor –
 Weser oberhalb der Allermündung mit Werra und Fulda, 22 203,34 km²
 Aller gesamt, 15 721,01 km²
 Werra und Fulda zusammen, 12 443,59
 Weser von Hann. Münden bis zur Allermündung, 9 759,75 km²
 Weser unterhalb der Allermündung, 8 353 km²
 Aller oberhalb der Leinemündung, 7 442,71 km²
 Fulda gesamt, 6 946,59 km²
 Leine, 6 517,35 km² 
 Werra, 5 497 km²
 Eder gesamt, 3 361
 Fulda oberhalb der Edermündung, 2 996 km²
 Hunte, 2 785 km²
 Lesum, 2 188 km²
 Eder oberhalb der Schwalmmündung, 1 827 km²
 Oker, 1 822 km²
 Diemel, 1 762 km²
 Aller oberhalb der Okermündung, 1 708 km²

Flachland:

In den Niederungsgebieten und Marschländern an der Weser und ihren Nebenflüssen nördlich der Porta Westfalica wurden komplizierte Gewässernetze zur Ent- aber auch Bewässerung geschaffen. Hier, aber auch oberhalb des Abgangs der Else von der Hase, lassen sich einige Flächen nicht eindeutig dem einen oder anderen (Teil-)Einzugsgebiet zuordnen.

Gewässernetz 

Wo einzelne Messwerte in dieser Liste von denen in den Artikeln zu Einzelgewässern abweichen, stammen die hier eingetragenen aus den Gewässerportalen der Bundesländer oder eigenen Nachmessungen mit den in den Portalen verfügbaren Messwerkzeugen oder mit gezeichneten GPS-Tracks.

Siehe auch 
 Liste der Nebenflüsse der Weser

Weblinks 
 Niedersächsische Umweltkarten, Themen Hydrologie und Hochwasserschutz
 ELWAS – Gewässerportal des Landes Nordrhein-Westfalen
 WRRL Hessen
 Umwelt Niedersachsen – Flächenverzeichnis Weser

Einzelnachweise 

 
Weser